M45 puede referirse a:
 Las Pléyades categorizadas en el Catálogo Messier como M45;
 Aeródromo de Alpine County (California, Estados Unidos), cuyo identificador de ubicación es M45;
 La autopista de circunvalación de Madrid M-45;
 El misil M45, un misil balístico francés.